.357 steht für:

 .357 Magnum, eine Revolverpatrone
 Coonan .357 Magnum, eine Pistole
 .357 SIG, eine Pistolenpatrone
 .357 (Film), einen Kurzfilm von Scott Rawsthome

357